Castleton est un toponyme que l'on retrouve dans divers pays anglo-saxons.

, New York, État de New York
 Castleton, Vermont

Castleton, Derbyshire
 Castleton, Grand Manchester

Patronyme 
 Barbara Castleton (1894-1978), actrice américaine du cinéma muet.